Pasmo Skaliste (Kaukaz)
 Pasmo Skaliste (Góry Wierchojańskie)